Als Europameisterschaft 2004 oder EM 2004 bezeichnet man folgende Europameisterschaften, die im Jahr 2004 stattfanden:

 American-Football-Europameisterschaft der Junioren 2004 in Moskau (Russland)
 Badminton-Europameisterschaft 2004 in Genf (Schweiz)
 Biathlon-Europameisterschaften 2004 in Minsk (Belarus)
 Sommerbiathlon-Europameisterschaften 2004 in Clausthal-Zellerfeld (Deutschland)
 Bob-Europameisterschaft 2004 in St. Moritz (Schweiz)
 Crosslauf-Europameisterschaften 2004 in Heringsdorf (Deutschland)
 Curling-Europameisterschaft 2004 in Sofia (Bulgarien)
 Dreiband-Europameisterschaft 2004 in Ölüdeniz (Türkei)
 Eiskunstlauf-Europameisterschaften 2004 in Budapest (Ungarn)
 Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft 2004 in Heerenveen (Niederlande)
 Faustball-Europameisterschaft 2004 in Neuendorf (Schweiz)
 Faustball-Europameisterschaft der Frauen 2004 in Seebergen (Deutschland)
 U-21-Faustball-Europameisterschaft 2004 in Hochburg-Ach (Österreich)
 U-18-Faustball-Europameisterschaft 2004 in Jona (Schweiz)
 U-18-Faustball-Europameisterschaft der Frauen 2004 in Jona (Schweiz)
 Fechteuropameisterschaften 2004 in Kopenhagen (Dänemark)
 Fußball-Europameisterschaft 2004 in Portugal
 U-21-Fußball-Europameisterschaft 2004 in Bochum, Mainz, Mannheim und Oberhausen (Deutschland)
 U-19-Fußball-Europameisterschaft 2004 in der Schweiz
 U-17-Fußball-Europameisterschaft 2004 in Frankreich
 U-19-Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2004 in Finnland
 Europameisterschaften im Gewichtheben 2004 in Kiew (Ukraine)
 Handball-Europameisterschaft der Männer 2004 in Celje, Koper, Ljubljana und Velenje (Slowenien)
 Handball-Europameisterschaft der Frauen 2004 in Békéscsaba, Debrecen, Győr und Zalaegerszeg (Ungarn)
 U-20-Handball-Europameisterschaft der Männer 2004 in Lettland
 U-19-Handball-Europameisterschaft der Frauen 2004 in Tschechien
 U-18-Handball-Europameisterschaft der Männer 2004 in Serbien und Montenegro
 Hallenhockey-Europameisterschaft der Damen 2004 in Eindhoven (Niederlande)
 IISHF Inline-Skaterhockey-Europameisterschaft 2004 in Torquay (Großbritannien)
 IISHF Junioren-Inline-Skaterhockey-Europameisterschaft 2004 in Torquay (Großbritannien)
 IISHF Frauen-Inline-Skaterhockey-Europameisterschaft 2004 in Essen (Deutschland)
 Inline-Speedskating-Europameisterschaften 2004 in Heerde und Groningen (Niederlande)
 Judo-Europameisterschaften 2004 in Bukarest (Rumänien)
 Kanurennsport-Europameisterschaften 2004 in Posen (Polen)
 Kanuslalom-Europameisterschaften 2004 in Skopje (Mazedonien)
 Karate-Europameisterschaft 2004 in Moskau (Russland)
 Europameisterschaften im Modernen Fünfkampf 2004 in Albena (Bulgarien)
 Motorrad-Europameisterschaft 2004
 Orientierungslauf-Europameisterschaften 2004 in Roskilde (Dänemark)
 Poolbillard-Europameisterschaft 2004 in Prag (Tschechien)
 Poolbillard-Jugendeuropameisterschaft 2004 in Willingen (Upland) (Deutschland)
 Naturbahnrodel-Europameisterschaft 2004 in Hüttau (Österreich)
 Rennrodel-Europameisterschaften 2004 in Oberhof (Deutschland)
 Europameisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik 2004 in Kiew (Ukraine)
 Ringer-Europameisterschaften 2004 in Haparanda (Schweden) und Ankara (Türkei)
 Schwimmeuropameisterschaften 2004 in Madrid (Spanien)
 Kurzbahneuropameisterschaften 2004 in Wien (Österreich)
 Shorttrack-Europameisterschaften 2004 in Zoetermeer (Niederlande)
 Skeleton-Europameisterschaft 2004 in Altenberg (Deutschland)
 EBSA-Snookereuropameisterschaft 2004 in Völkermarkt (Österreich)
 EBSA U19-Snookereuropameisterschaft 2004 in Wellingborough (Großbritannien)
 Squash-Europameisterschaft 2004 in Bratislava (Slowakei)
 Squash-Mannschaftseuropameisterschaft 2004 in Rennes (Frankreich)
 Taekwondo-Europameisterschaften 2004 in Lillehammer (Norwegen)
 Tourenwagen-Europameisterschaft 2004
 Turn-Europameisterschaften 2004 (Frauen) in Amsterdam (Niederlande)
 Turn-Europameisterschaften 2004 (Männer) in Ljubljana (Slowenien)
 Beachvolleyball-Europameisterschaft 2004 in Timmendorfer Strand (Deutschland)

!Europameisterschaft 2004
2004